Саня Мірза і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Квета Пешке і Ліза Реймонд виграли титул, перемігши у фіналі пару Сорана Кирстя і Моніка Нікулеску з рахунком 4–6, 7–5, 10–7.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Жінки, парний розряд
Pilot Pen Tennis